Старая Воробьевка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России. Входит в состав Печерского сельского поселения. Население — 13 жителей (2007 год). 
 
Расположена в юго-западной части области в 1 км к юго-востоку от Хиславичей, в 30 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Сож. В 30 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Крапивенская на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Хиславичского района